Spiel der Spiele steht für:
 Spiel der Spiele, Hauptpreis des Österreichischen Spielepreises
 Spiel der Spiele (Spiel), Brettspiel von MB Spiele (1986)
 Das Spiel der Spiele. Folgen Sie dem König der Spekulation, Sachbuch von Edwin Lefèvre (1923)
 Schach